Massac (Aude)
 Massac (Charente-Maritime)
 Massac (Kentucky)
 Condado de Massac

Desambiguações de topônimos